« Assemblée fédérale » est le nom de plusieurs institutions politiques actuelles; voir :
 Assemblée fédérale (Allemagne), collège électoral chargé d’élire le Président fédéral allemand ;
 Assemblée fédérale (Autriche), réunion des deux chambres du Parlement autrichien ;
 Assemblée fédérale (Suisse), le parlement suisse ;
 Assemblée fédérale (Russie), le parlement russe.

et passé :
 Assemblée fédérale (Confédération germanique), parlement de la confédération germanique.